es el apellido japonés más común.

Algunos personajes notables con este apellido son:

 Eisaku Satō, Premio Nobel de la Paz en 1974.
 Kentaro Sato, compositor.
 Mikio Satō, matemático.
 Naoki Satō, compositor.
 Takuma Satō, piloto de Fórmula 1.
 Takeru Satō, actor.
 Yūki Satō, actor.
 Masaki Satō, cantante en Morning Musume.
 Megumi Satō, actriz y talento. 
 Hisato Satō, futbolista.

Otros 
 Sato  desambiguación.

Referencias 

Sato